Соко́льники:
 Сокольники — в Древней Руси и Русском государстве государственные люди, служившие в ловчем приказе и имевшие чин сокольничий.

Топоним

В Белоруссии 
 Сокольники — деревня в Вымнянском сельсовете Витебском районе Витебской области.
 Сокольники — деревня в Мазоловском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Сокольники — деревня в Октябрьском сельсовете Витебском районе Витебской области.

 Сокольники — деревня в Свислочском районе Гродненской области Гродненской области.
 Сокольники — хутор в Свислочском районе Гродненской области Гродненской области.

 Сокольники — деревня в Молодечненском районе Минской области.

В России 
 Сокольники — район в Москве.
 
 Сокольники — парк в Москве.
 Сокольники — микрорайон города Новомосковска, бывший город в Тульской области.
 Сокольники — дворец спорта в Москве.
 Сокольники — выставочный центр в Москве в Сокольниках.
 Сокольники — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Сокольники — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Сокольники — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Сокольники — посёлок в Юргинском районе Кемеровской области.
 Сокольники — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Сокольники — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Сокольники — деревня в Дмитровском городском округе Московской области.
 Сокольники — деревня в городском округе Истра Московской области.
 Сокольники — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Сокольники — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Сокольники — посёлок в Кувшиновском районе Тверской области.
 Сокольники — ретропоезд Московского метрополитена.

На Украине 
 Сокольники — район и лесопарк в Харькове.
 Сокольники (аэропорт) в Харькове.
 Сокольники — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Сокольники — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Сокольники — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Сокольники — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.